Radman steht für:
 Radman (Stamm), ein Stamm im antiken Königreich Qataban
 Radman (Gebiet), ein antikes Gebiet im heutigen Jemen

Radman ist der Familienname folgender Personen:
 Ameen Radman (* 1982), jemenitischer Fußballschiedsrichter
 Gordan Grlić Radman (* 1958), kroatischer Diplomat
 Miroslav Radman (* 1944), kroatisch-französischer Molekularbiologe
 Sara Radman (* 1993), deutsche Rhythmische Sportgymnastin
 Vanessa Radman (* 1974), kroatische Schauspielerin

Siehe auch:
 Radmann